Oude Utrechtseweg (Baarn) in Baarn
 Oude Utrechtseweg (Soest) in Soest-Zuid
 Oude Utrechtseweg (IJsselstein) in IJsselstein